

Prénom 
 Maravillas de Jesús (1891-1974), religieuse espagnole;
 Maravillas Lamberto (1922-1936), adolescente victime des nationalistes pendant la guerre d'Espagne;
 Maravillas Rojo (1950-), femme politique catalane.

Cinéma 
 Maravillas, film espagnol réalisé par Manuel Gutiérrez Aragón sorti en 1981.